XLC steht für:
 HyperSonic XLC, Stahlachterbahn
eine Marke von Winora-Staiger

.xlc steht für:
 Dateiendung für Microsoft Excel Chart

xlc steht für:
 Lykische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung